|-
| (32001) 2000 HF51||||29 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32002) 2000 HK51||||29 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32003) 2000 HN51||||29 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32004) 2000 HR51||||29 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32005) 2000 HG52||||29 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32006) 2000 HM52||||29 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32007) 2000 HY52||||29 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32008) 2000 HM53||||29 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32009) 2000 HN54||||29 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32010) 2000 HW54||||29 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32011) 2000 HF56||||24 квітня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (32012) 2000 HE57||||24 квітня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (32013) 2000 HJ57||||24 квітня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (32014) 2000 HL64||||26 квітня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (32015) 2000 HC67||||27 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32016) 2000 HC76||||27 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32017) 2000 HC77||||27 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32018) 2000 HD78||||28 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32019) 2000 HK83||||29 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32020) 2000 HZ87||||27 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32021) 2000 HE88||||27 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32022) 2000 HH88||||27 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32023) 2000 HO89||||29 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32024) 2000 HP89||||29 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32025) 2000 HX89||||29 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32026) 2000 HQ90||||27 квітня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (32027) 2000 HO100||||24 квітня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (32028) 2000 JU12||||6 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32029) 2000 JJ14||||6 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32030) 2000 JX14||||6 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32031) 2000 JC16||||5 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32032) 2000 JG16||||5 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32033) 2000 JV16||||9 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32034) 2000 JE17||||5 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32035) 2000 JS18||||3 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32036) 2000 JP19||||4 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32037) 2000 JZ21||||6 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32038) 2000 JN22||||6 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32039) 2000 JO23||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32040) 2000 JH26||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32041) 2000 JP26||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32042) 2000 JZ26||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32043) 2000 JO27||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32044) 2000 JB28||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32045) 2000 JD28||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32046) 2000 JR28||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32047) 2000 JW28||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32048) 2000 JM31||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32049) 2000 JJ32||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32050) 2000 JA37||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32051) 2000 JF37||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32052) 2000 JJ37||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32053) 2000 JN37||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32054) 2000 JT37||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32055) 2000 JS39||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32056) 2000 JM41||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32057) 2000 JT41||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32058) 2000 JW43||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32059) 2000 JE44||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32060) 2000 JN46||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32061) 2000 JK48||||9 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32062) 2000 JQ49||||9 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32063) 2000 JF51||||9 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32064) 2000 JU51||||9 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32065) 2000 JC52||||9 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32066) 2000 JK52||||9 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32067) 2000 JW56||||6 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32068) 2000 JE58||||6 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32069) 2000 JS60||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32070) 2000 JC61||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32071) 2000 JG61||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32072) 2000 JL61||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32073) 2000 JT61||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32074) 2000 JF64||||10 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32075) 2000 JU66||||1 травня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (32076) 2000 JA70||||2 травня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (32077) 2000 JW72||||2 травня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (32078) 2000 JQ75||||5 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32079) 2000 JT75||||5 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32080) 2000 JG77||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32081) 2000 JT77||||9 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32082) 2000 JH83||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32083) 2000 KO||2000 KO||24 травня 2000||Обсерваторія Чрні Врх||Обсерваторія Чрні Врх
|-
| (32084) 2000 KP5||||28 травня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (32085) 2000 KD8||||27 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32086) 2000 KV17||||28 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32087) 2000 KB25||||28 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32088) 2000 KE25||||28 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32089) 2000 KO28||||28 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32090) 2000 KC29||||28 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32091) 2000 KE30||||28 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32092) 2000 KG31||||28 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32093) 2000 KQ31||||28 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32094) 2000 KX32||||28 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32095) 2000 KG38||||24 травня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 32096 Пакетт (Puckett)||||27 травня 2000||Обсерваторія Анса||М. Коллінс,Майнор Вайт
|-
| (32097) 2000 KN39||||24 травня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (32098) 2000 KB43||||25 травня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (32099) 2000 KA48||||28 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32100) 2000 KU48||||28 травня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|}

32000